Formoso kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Formoso (kommun i Brasilien, Minas Gerais), 
 Formoso (kommun i Brasilien, Goiás),

USA 

 Formoso, Kansas

Robotskapade Brasilienförgreningar